Michael Bishop kan syfta på:

* Michael Bishop (författare) (1945–), en amerikansk science fiction-författare
 Michael Bishop (vetenskapsman) (1936-), amerikansk immunolog